Philippe Guilhaume (1943-1994), haut fonctionnaire et homme de télévision français ;
Virginie Guilhaume (née en 1977), animatrice de télévision française, fille du précédent.

Voir aussi